Кали́тино — название населённых пунктов:

 Калитино — деревня в Вашкинском районе Вологодской области
 Калитино — деревня в Междуреченском районе Вологодской области
 Калитино — деревня в Сокольском районе Вологодской области
 Калитино — посёлок в Волосовском районе Ленинградской области
 Калитино — деревня в Волосовском районе Ленинградской области
 Калитино — деревня в Ногинском районе Московской области
 Калитино — деревня в Любытинском районе Новгородской области
 Калитино — деревня в Великолукском районе Псковской области
 Калитино — деревня в Большесельском районе Ярославской области
 Калитино — деревня в Даниловском районе Ярославской области, входит в состав Даниловского сельского поселения
 Калитино — деревня в Даниловском районе Ярославской области, входит в состав Дмитриевского сельского поселения